El término Alternatiba puede hacer referencia a:

 Alternatiba, partido político en el País Vasco.
 Alternatiba, pueblo de las alternativas, evento ecologista organizado por Bizi! en Bayona (Francia).